biologie
 Lemma (geslacht), plantengeslacht uit de Pilvarenfamilie (Marsileaceae)
 Kroonkafje of lemma, bij soorten van de grassenfamilie (Gramineae of Poaceae)
lexicografie
 Lemma (naslagwerk), trefwoord in een naslagwerk
linguistiek
 Pomplemma, bepaalde stelling in de taalwereld
sport
 Sisay Lemma (1990), Ethiopisch atleet
wiskunde
 Hulpstelling, onderdeel van een wiskundig bewijs 
 Zie Wiskundig lemma